P2000 bezeichnet:

 Heimcomputer Philips P2000
 Kürzel für die Handfeuerwaffe HK P2000
 Kürzel für die Elektronenröhre RV12P2000.

Abkürzung